Malsch ist der Name folgender Orte:

 Malsch (Landkreis Karlsruhe), Gemeinde im Landkreis Karlsruhe
 Malsch (bei Heidelberg), Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis
 Malsch, alte Ortslage in Heiligenrode (Stuhr), heute nur noch als Straßenname „Zur Malsch“

Malsch ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Malsch (* 1972), deutscher Sportjournalist und Basketballspieler
 Carl Malsch (1916–2001), deutscher evangelischer Theologe und Pastor
 Jakob Malsch (1809–1896), Bürgermeister von Karlsruhe
 Johann Caspar Malsch (1673–1742), Karlsruher Geschichtsschreiber und Kirchenrat in Baden
 Marcus Malsch (* 1978), deutscher Politiker (CDU) und Sportfunktionär
 Thomas Malsch (* 1946), deutscher Soziologe, Sohn von Carl Malsch

Siehe auch:
 Maltsch
 Malschen
 Maisch
 Majsch
 Malsches Modell, ein 1909/10 errichteter kuppelförmiger Saalbau, siehe Modellbau zu Malsch
 Malczyce, ehemals Maltsch a. d. Oder, Ort in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Albert Malche